Bíró Attila (Atila Biró, 1931-1987) magyar-francia festő
 Bíró Attila (1932–2021) karmester, zeneszerző 
 Bíró Attila, (1966) vízilabdázó, vízilabda szövetségi kapitány
 Bíró Attila, színművész